Дивенка — река на территории России, протекает по Лужскому и Гатчинскому районам Ленинградской области.

География и гидрология 
Длина реки составляет 20 км, водосборная площадь 104 км². Высота истока над уровнем моря 98,8 метра, высота устья 73 метра.

Исток реки расположено между болотами Красный Мох и Коростонский Мох. После впадение основного правобережного притока реки Холодянки, рядом с деревней Кузнецово пересекает автодорогу «Псков» на участке Рождествено — Мшинская. Далее течёт в восточном направлении севернее деревни Большая Дивенка. Дивенка пересекает железную дорогу Лужского направления, севернее посёлка Дивенского. Устье реки находится на Орлинском озере, рядом с деревней Заозерье.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Луга, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000512102000025866.

Примечания 

Бассейн Оредежа
Реки Лужского района
Реки Гатчинского района